Barad-dûr – twierdza ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. Była to główna siedziba Saurona, wzniesiona przy pomocy Pierścienia w Mordorze. Pojawia się we Władcy Pierścieni, pewne informacje na jej temat można też znaleźć w Dodatkach do tej powieści oraz w Silmarillionie.

Barad-dûr było położone na długiej, skalnej ostrodze gór Ered Lithui, wysuniętej w kierunku południowo-zachodnim od głównego pasma. Jest także zaznaczone i podpisane na mapach Śródziemia dołączonych do Władcy Pierścieni.

 W angielskim oryginale – Barad-dûr / Dark Tower / Lugbúrz / Great Tower
 Przekład Marii Skibniewskiej – Barad-dûr (Barad-dur) / Czarna Wieża / Lugbúrz (Lugburz) / Wspaniała Wieża
 Przekład Jerzego Łozińskiego – Barad-dûr / Mroczna Wieża / Lugbúrtz / Wielka Wieża
 Przekład Marii i Cezarego Frąców – Barad-dûr / Mroczna Wieża / Lugbúrz / Wielka Wieża

Historia

Budowa i losy twierdzy w Drugiej Erze 
Sauron rozpoczął jej budowę około 1000 roku Drugiej Ery i ukończył ją w sześćset lat później, około 1600 roku. Całą fortecę utrzymywała moc Jedynego Pierścienia i dopóki ten istniał, twierdzy nie dało się całkowicie zniszczyć. Barad-dûr w ciągu Drugiej i Trzeciej Ery było najpotężniejszą warownią w całym Śródziemiu.

Sauron opuścił fortecę, gdy poddał się Ar-Pharazônowi i udał się z nim do Númenoru (3262 rok). Powrócił do niej po zagładzie wyspy w 3319 roku i tam stworzył sobie nową cielesną powłokę, bowiem poprzednia przepadła wraz z Númenorem.

W trakcie wojny z Ostatnim Sojuszem elfów i ludzi Sauron, pokonany w bitwie na Dagorlad (3434 rok), został oblężony w Barad-dûr. Bronił się tam przez siedem lat (3434 – 3441). Ostatecznie forteca została zburzona po zwycięskiej dla sojuszników walce na stokach Orodruiny. Jednakże Pierścień, zdobyty przez Isildura, nie został zniszczony i przez to fundamenty Barad-dûr przetrwały.

Trzecia Era i Wojna o Pierścień 
Dzięki temu Sauron, powróciwszy do Mordoru w 2951 roku Trzeciej Ery, mógł odbudować fortecę i ponownie tam osiąść. W Barad-dûr umieszczono wtedy jeden z magicznych, dalekowidzących kryształów, palantír Ithilu, zdobyty wcześniej przez Nazgûle. Właśnie w tej twierdzy Gollum był więziony w latach 3009 – 3017 i torturowany, gdy został pojmany w pobliżu Mordoru. Podczas Wojny o Pierścień stamtąd Sauron kierował ruchami swoich wojsk.

W trakcie swojej misji Frodo Baggins zobaczył siedzibę Władcy Ciemności po raz pierwszy z Amon Hen, dzięki mocy Jedynego Pierścienia: 

Drugi raz widział ją z oddali, gdy wraz z Samem Gamgee wspinał się na szczyt Góry Przeznaczenia: 

Gdy wreszcie unicestwiono Jedyny Pierścień (25 marca 3019 roku) Barad-dûr runęło i uległo całkowitemu zniszczeniu.

Wygląd twierdzy 
Niewiele można powiedzieć na temat wyglądu twierdzy. Zapewne została wzniesiona z czarnego kamienia. Jej centralnym punktem była wysoka wieża na szczycie której znajdowało się okno Oka Saurona. W opasującym całą fortecę murze było kilka dużych bram. Ze strony północnej i wschodniej twierdzy znajdowała się głęboka przepaść nad którą przerzucono kilka żelaznych mostów.

Nazwy 
Nazwa fortecy we Wspólnej Mowie brzmiała Czarna Wieża, co jest tłumaczeniem sindarińskiego miana Barad-dûr.

Z kolei w Czarnej Mowie zwano ją Lugbúrz, co znaczy Mroczna wieża, natomiast Rzecznik Saurona określał twierdzę mianem Wspaniała Wieża.

Ekranizacja Petera Jacksona 
Na potrzeby ekranizacji Władcy Pierścieni, reżyserowanej przez Petera Jacksona, Barad-dûr zaprojektował John Howe, znany ilustrator dzieł Tolkiena, opierając się przy tym na swoich wcześniejszych pracach. Wedle jego rysunków wykonano dużych rozmiarów model, który następnie przy pomocy specjalnych kamer i techniki komputerowej odpowiednio powiększano, by w filmie sprawiał wrażenie prawdziwej budowli. Siedziba Saurona pojawia się we wszystkich częściach filmowej trylogii.

Drużyna Pierścienia:
 scena po wyjeździe Gandalfa z Bag End – pokazano niższe partie warowni
 scena na Amon Hen – Frodo dzięki Pierścieniowi na palcu widzi całą twierdzę, od bram po sam szczyt z Okiem Saurona

Dwie wieże:
 scena na Emyn Muil – przez ułamek sekundy Frodo widzi szczyt wieży i Oko Saurona
 scena z Sarumanem – Czarodziej przez palantír komunikuje się z Sauronem (kamera powoli pokazuje całą twierdzę)
 rozmowa Galadrieli z Elrondem – krotka migawka z Czarną Wieżą i latającymi wokół niej Nazgûlami
 zakończenie filmu – kamera zostawia wędrującego Froda i jego towarzyszy, po czym biegnie w górę, by na końcu pokazać panoramę Mordoru z Barad-dûr

Powrót króla:
 twierdza Saurona pojawia się w kolejnych scenach wędrówki Froda i Sama przez Mordor
 w trakcie bitwy pod Morannonem Aragorn i jego żołnierze widzą, z zajmowanych przez siebie pozycji, Czarną Wieżę przez cały czas i są świadkami jej zniszczenia po unicestwieniu Pierścienia

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  – zdjęcie z filmu  Powrót króla

Fikcyjne wieże
Fikcyjne więzienia
Zamki i twierdze Śródziemia

de:Regionen und Orte in Tolkiens Welt#Barad-dûr
la:Geographia Legendarii Tolkien#Mordor
sv:Platser i Tolkiens värld#Barad-dûr